Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Foster e Danny Sapsford che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes per walkover.

Teste di serie

 Andrew Kratzmann /  Martin Zumpft (semifinali)
 Ari Nathan /  Óscar Ortiz (semifinali)

 Andrew Foster /  Danny Sapsford (Campioni)
 Gunter Van Der Veeren /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1994